Пасажер () може да се отнася за:

 пасажер – пътник
 Passenger – музикална група и английски музикант, певец и текстописец
 „Пасажер“ – произведение от Александра Бракен (2016)

Вижте също 
 „Пасажер 57“ – американски игрален филм (1992)
 „The Passenger“ – друго име на филма „Професия: Репортер“ на Микеланджело Антониони (1975)
 Пасажери